Первая лига 1975/1976 () — 50-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1975/1976
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1975 году
Спорт в Чехословакии в 1976 году